Atlético Junior se refiere a:

Atlético Junior, club de la categoría Primera A colombiana.
Atlético Junior, club de la Liga de Ascenso de Honduras.